Il doppio femminile del torneo di tennis Kremlin Cup 1996, facente parte del WTA Tour 1996, ha avuto come vincitrici Natalija Medvedjeva e Larisa Neiland che hanno battuto in finale 7–6, 4–6, 6–1 Silvia Farina e Barbara Schett.

Teste di serie
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (semifinali)
 Natalija Medvedjeva /  Larisa Neiland (campionesse)
 Olga Lugina /  Elena Pampoulova (quarti)
 Rita Grande /  Elena Makarova (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Kremlin Cup 1996